

Der Kreis Zalaegerszeg ( Zalaegerszegi járás) ist ein Kreis im Norden des südwestungarischen Komitats Zala. Der Kreis grenzt an alle anderen Kreise des Komitats: im Nordosten an den Kreis Zalaszentgrót, im Osten an den Kreis Keszthely, im Südosten an den Kreis Nagykanizsa, im Süden an den Kreis Letenye und im Südwesten an den Kreis Lenti. Im Nordwesten bildet der Kreis Körmend und im Norden der Kreis Vasvár die Komitatsgrenze (Komitat Győr-Moson-Sopron).

Geschichte 
Der Kreis ging während der ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 aus dem gleichnamigen Kleingebiet (ungarisch Zalaegerszegi kistérség) (mit allen 65 Gemeinden) hervor und erhielt noch Verstärkung durch 19 Gemeinden aus den umliegenden Kleingebieten Lenti (3) und Zalaszentgrót (2) sowie von 14 (der 20) Gemeinden aus dem Ende 2012 aufgelösten Kleingebiet Pacsa.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Zalaegerszeg hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 1.196 Einwohnern auf einer Fläche von 12,44 Quadratkilometern. Ohne die Kreisstadt verringern sich diese Durchschnittswerte auf  501 Ew. bzw. 11,35 km². Die Bevölkerungsdichte des größten und bevölkerungsstärksten Kreises ist die höchste im Komitat. Der Kreissitz befindet sich in der größten Stadt, Zalaegerszeg, im Zentrum des Kreises gelegen. Die Stadt ist Verwaltungssitz des Komitats und verfügt auch über Komitatsrechte (ungarisch Megyei jogú város).

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Zalaegerszeg
Komitat Zala